Sami Helenius (né le  à Hyvinkää en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il débute dans la SM-liiga en 1993 avec le Jokerit. Il est choisi au cinquième tour, en cent-deuxième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992. Il part en Amérique du Nord en 1994. Il est assigné aux Flames de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey. Le  il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face à l'Avalanche du Colorado. Il évolue pour différentes équipes de la LNH, LAH et LIH jusqu'en 2003. Il met un terme à sa carrière en 2010 après sept saisons en élite finlandaise.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr. || 27|| 7|| 7|| 14|| 48|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 13|| 4|| 4|| 8|| 24|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr. || 16|| 4|| 5|| 9|| 22|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1992-1993|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Vantaa HT|| I-divisioona|| 21|| 3|| 2|| 5|| 50|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Kiekko-Reipas Lahti Jr.|| Finlande Jr.|| 12|| 4|| 4|| 8|| 50|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Reipas Lahti|| SM-liiga|| 37|| 2|| 3|| 5|| 46|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Flames de Saint-John|| LAH|| 69|| 2|| 5|| 7|| 217|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-John|| LAH|| 68|| 0|| 3|| 3|| 231|| 10|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 1996-1997|| Flames de Calgary|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Flames de Saint-John|| LAH|| 72|| 5|| 10|| 15|| 218|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Flames de Saint-John|| LAH|| 63|| 1|| 2|| 3|| 185|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 19|| 4|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Flames de Calgary|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 15|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 42|| 2|| 3|| 5|| 193|| || || || || 
|-
| Wolves de Chicago|| LIH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 11|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Bears de Hershey|| LAH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 29|| 5|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 1999-2000|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 33|| 0|| 0|| 0|| 46|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Bears de Hershey|| LAH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 31|| 9|| 0|| 0|| 0|| 40
|-
| 2000-2001|| Stars de Dallas|| LNH|| 57|| 1|| 2|| 3|| 99|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Stars de Dallas|| LNH|| 39|| 0|| 0|| 0|| 58|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Grizzlies de l'Utah|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Stars de Dallas|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 28|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 55|| 0|| 1|| 1|| 103|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 53|| 0|| 0|| 0|| 162|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2005-2006|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 53|| 1|| 3|| 4|| 151|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 53|| 1|| 0|| 1|| 126|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 49|| 1|| 6|| 7|| 198|| 13|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 45|| 0|| 0|| 0|| 76|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 18|| || || || || 
|-
| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 34|| 0|| 2|| 2|| 172|| || || || || 

| 155|| 2|| 4|| 6|| 260|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Hyvinkää
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Ilves Tampere
Défenseur de hockey sur glace